Tropico – gra komputerowa
 Tropico 2: Zatoka Piratów – gra komputerowa
 Tropico 3 – gra komputerowa
 Tropico 4 – gra komputerowa
 Tropico 5 – gra komputerowa
 Tropico – album wokalistki rockowej Pat Benatar